Povoado — assentamento humano constituído por poucas casas
Localidade

Portugal
Povoação — concelho na ilha de São Miguel, Portugal
Povoação (freguesia) — vila e freguesia sede do concelho acima

Brasil
Povoação (Linhares) — distrito dos estado do Espírito Santo), Brasil
Vila de Povoação — no distrito acima

Desambiguações de topônimos